

Droit canadien 

En droit canadien et québécois, une action ordinaire est une action qui comporte trois droits fondamentaux : le droit de vote, le droit aux dividendes et le droit de se partager le reliquat en cas de liquidation, par opposition à une action privilégiée qui ne comporte pas les mêmes droits.

Droit français 

En droit français, une action ordinaire est une action qui donne droit aux droits classiques, tels que le droit de vote, le droit préférentiel de souscription et le droit aux dividendes, mais qui ne donne pas droit aux avantages des actions de préférence. 

Droit des affaires